Der geizige Ritter steht für:

 Der geizige Ritter (Drama), Drama von Alexander Sergejewitsch Puschkin (1830)
 Der geizige Ritter (Oper), Oper von Sergej Rachmaninow (1906)